Dieser Artikel bietet eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften des Afrika-Cups 2010. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Algerien

Angola

Malawi

Mali

Gruppe B

Burkina Faso

Elfenbeinküste

Ghana

Togo 
Togo hat seine Teilnahme aufgrund eines tödlichen Überfalls, welcher auf der Anreise der Fußballmannschaft nach Angola stattfand, zurückgezogen. Die Täter hatten den angolanischen Busfahrer, den Pressesprecher Stanislaus Ocloo und den Co-Trainer der Mannschaft Améleté Abalo getötet sowie sieben weitere Mitglieder der Delegation, darunter die Nationalspieler Serge Akakpo und Kodjovi Obilalé sowie Nationaltrainer Hubert Velud, verletzt.

Ursprünglich sollte folgendes Team für das Land antreten:

Gruppe C

Ägypten

Benin

Mosambik

Nigeria

Gruppe D

Gabun

Kamerun

Sambia

Tunesien

Schiedsrichter 
Insgesamt wurden 16 Schiedsrichter für das Turnier nominiert.

Einzelnachweise 

Kader
Kaderliste